Die Abkürzung GTU steht für:

 Georgische Technische Universität
 Chevrolet Beretta GTU

GTU